Лас Далијас има више значења:

 Лас Далијас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Далијас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Далијас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Далијас, Сан Мигел (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Далијас (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Далијас (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Далијас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику